Парк Ираклия II — в Тбилиси, в историческом районе Старый город, ограничен улицами Ираклия II, Шавтели. Достопримечательность города

История 
Считается сохранившейся частью сада дворца царя Ростома. Сам дворец, располагавшийся на территории современной площади Ираклия II, был разрушен персами во время погрома города в 1795 году.

Сад имел название Салакбо («говорильня»), поскольку в нём горожане узнавали новости, чему способствовали специальные люди.

Достопримечательности 
Фонтан — подарок Тбилиси от города Парижа. Установлен в 1993 году при содействии зарубежного грузинского писателя Карло Инасаридзе (1919—2007).

Литература

Примечания

Ссылки 
Сад Салакбо 

Сады и парки Тбилиси